Cabria puede referirse a:

Cabria, una población del término municipal de Aguilar de Campoo, en Palencia (Castilla y León).
Cabria, una playa en Almuñecar, Granada(Andalucía).

Una cabria, construcción destinada al manejo de pesos al estilo de una grúa.
Una cabria es una construcción destinada a secar las redes de pesca.